HMS Bermuda può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Bermuda (1805) – sloop-of-war
HMS Bermuda (C52) – incrociatore leggero della Classe Crown Colony